Mataʻaho ist der Name der geographischen Objekte:
 Mataʻaho (Tongatapu), Insel in Tongatapu, Tonga
 Mataʻaho (Niuafoʻou), Ort auf der Insel Niuafoʻou, Tonga